Shoot 'em up () — жанр видеоигр, в которых игрок, управляющий каким-либо персонажем или техническим средством, сражается с большим количеством врагов при помощи стрельбы.
 «Пристрели их» () — криминальный боевик с элементами чёрного юмора режиссёра Майкла Дэвиса 2007 годa.